Huanghe ist:

 Huanghe oder Huang He (黄河), ein Fluss in China, siehe Gelber Fluss;
 das Straßenviertel Huanghe (黄河街道) des Stadtbezirks Huanggu der chinesischen Stadt Shenyang, siehe Huanghe (Huanggu);
 die Gemeinde Huanghe (黄河乡) im Kreis Madoi der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Huanghe (Madoi).